De Riseis - famiglia originaria dell'Abruzzo Citra, affermatasi nel corso del XVIII secolo. Tra i suoi esponenti troviamo:
 Panfilo De Riseis (1795-1883) – politico italiano
 Giuseppe De Riseis (1833-1924) – imprenditore e politico italiano, figlio del precedente
 Luigi De Riseis (1835-1910) – imprenditore e politico italiano, fratello del precedente
 Giovanni De Riseis (1872-1950) – politico italiano, figlio del precedente